Júnior Caiçara, né le  à São Paulo, est un footballeur brésilien qui évolue au poste d'arrière droit.

Biographie 

Le , il s'engage avec Schalke 04 jusqu'en .

Statistiques

Palmarès 
 Gil Vicente FC
 Liga Orangina
 Champion (1) : 2011.

 Ludogorets Razgrad
 Championnat de Bulgarie
 Champion (3) : 2013, 2014 et 2015.
 Coupe de Bulgarie
 Vainqueur (1) : 2014.
 Supercoupe de Bulgarie
 Vainqueur (2) : 2012 et 2014.
 Finaliste (1) : 2013.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur brésilien
Joueur du Gil Vicente FC
Joueur du PFK Ludogorets Razgrad
Joueur du FC Schalke 04
Joueur de l'Istanbul Başakşehir
Naissance en avril 1989
Naissance à São Paulo